Horvátország
Selnica Szelence falu és község horvát neve Muraköz megyében
Selnica falu Máriabeszterce községben, Krapina-Zagorje megyében
Selnica falu Velika Gorica községben, Zágráb megyében
Selnica Miholečka falu Sveti Petar Orehovec községben, Kapronca-Körös megyében
Selnica Podravska falu Légrád községben, Kapronca-Körös megyében
Selnica Psarjevačka falu Szentivánzelina községben, Zágráb megyében
Banska Selnica falu Károlyváros községben, Károlyváros megyében
Donja Selnica falu Zlatar községben, Krapina-Zagorje megyében
Gornja Selnica falu Zlatar községben, Krapina-Zagorje megyében
Slunjska Selnica falu Károlyváros községben, Károlyváros megyében

 Szlovénia
Selnica ob Dravi falu és község Podravska régióban
Selnica ob Muri falu Šentilj községben, Podravska régióban